Mi otro yo puede referirse a:

Mi otro yo, película de 2011 protagonizada por Mel Gibson y Jodie Foster;
Mi otro yo, película de 2013, basada en la novela de Cathy MacPhail.
Mi otro yo, telenovela de 1992.